Бартош «Бартек» Гельнер (польск. Bartosz Gelner; род. 25 апреля 1988, Хожув, Польша) — польский актёр театра и кино.

Биография

Ранние годы 
Родился в Польше, городе Хожув. Бартош свой актёрский талант начал проявляться уже в средней школе («Лицей им. Словацкого», 2004—2007), где был одним из создателей «Кабаре на 3/4». Также он показал себя, как активный общественный деятель (председатель в 2005—2006 годах) молодёжного совета. После окончания школы пытался поступить в театральные школы в Варшаве, Кракове и во Вроцлаве, но провалился.

Образование 
Является выпускником «Lart studiO», а в 2012 году закончил «PWST им. Людвика Сольского» в Кракове.

Личная жизнь 
В данный момент живёт в Варшаве со своей девушкой.

Фильмография

Работы в кино

Работы в сериалах

Работы в театре 
• «Katastronauci», реж. Ига Ганьчарчык. Новый театр в Варшаве.

• «(A)pollonia», реж. Кшиштоф Варликовский. Новый театр в Варшаве.

• «Kabaret warszawski», реж. Кшиштоф Варликовский. Новый театр в Варшаве.

Награды 
 Премия имени Петра Лазаркевича.

Примечания

Ссылки 
 

Актёры Польши